Jean Tricoire , médecin et linguiste.
 Jean Tricoire, conseiller à la présidence de la RATP, connu pour son livre de référence: 

 Jean-Luc Tricoire, tireur français spécialiste de la cible mobile.